Navajas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navajas (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Navajas (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar